Guillaume Verdier peut faire référence à :
 Guillaume Verdier, un acteur français ;
 Guillaume Verdier, un architecte naval français.